Gießübl ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Gießübl (Eching am Ammersee), Ortsteil der Gemeinde Eching am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech
 Gießübl (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau
 Gießübl (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau

Siehe auch:
 Gießhübel
 Gießhübl (Begriffsklärung)
 Gießübel